Коммуникационный менеджмент — это теория и практика управления социальными коммуникациями как внутри организации, так и между организацией и её средой, направленная на осуществление оптимально благоприятных для организации коммуникационных процессов, формирование и поддержание имиджа и общественного мнения, достижение согласия, сотрудничества и признания.. Теория и практика взаимодействия битититажно, что предметом коммуникационного менеджмента являются именно социальные, а не, например, цифровые коммуникации. Коммуникационный менеджмент является научным направлением в рамках теории управления или менеджмента, рассматривающее процесс управления как систему социального взаимодействия.

Развитие теории коммуникационного менеджмента 
Понимание социальной сущности теории управления оформилось одновременно в нескольких научных концепциях лишь в XIX веке. Наиболее известные теории в сфере коммуникации принадлежат Леону Фестингеру (теория когнитивного баланса или диссонанса); , 1958), Ирвингу Хофману (теория управления впечатлениями; , 1959), Абрахаму Маслоу (теория коммуникативных потребностей), Ричарду Эмерсону (теория социального обмена; , 1972), Теодору Ньюкому (теория коммуникативных актов, сommunicative аcts, 1953), Перси Танненбауму (теория конгруэнтности; , 1957).

Общепризнанной теории или концепции коммуникационного менеджмента пока не сложилось. Наиболее авторитетными школами, разрабатывающими данное научное направление являются северо-американская (США), английская и японская. По убеждению сторонников формальной модели теории управления, её основами являются кибернетика и теория информации. Сторонники логической модели теории менеджмента признают её основами социальный феномен в его функциональном и информационном аспектах, концепции лидерства и командообразования. В коммуникационном менеджменте выделяют либо системный (основан на специфическом аналитическом образе мышления субъекта управления), либо контингентный (основан на оптимизации переменных факторов объекта управления) подходы.

В качестве значимых направлений теоретических и прикладных интересов коммуникационного
менеджмента следует выделить, с одной стороны, социальные структуры общества (включая внутрикорпоративные структуры), с другой — виды коммуникации, а также
средства, каналы и уровни коммуникационного процесса, обеспечивающие передачу и восприятие информации. Коммуникационный менеджмент на практике охватывает практически все стороны жизни общества. Как теория он оперирует понятиями информационных систем и ресурсов, деловых, политических, информационных коммуникаций, системой коммуникаторов и структурой коммуникационных сред. Общеизвестны такие прикладные отрасли коммуникационного менеджмента как GR (коммуникации с сектором власти), HR (внутренние коммуникации проекта), PR (внешние коммуникации проекта), IR (коммуникации с инвесторами), CR (коммуникации с потребителями или маркетинг), LR (коммуникации логистики или инфраструктурные коммуникации), а также доверительные коммуникации (TR). Теория коммуникационного менеджмента базируется на принципах социальной ответственности и принципах верификации коммуникаторов.

Развитие коммуникационного менеджмента в России  
Первым российским ученым, приступившим в 1980-х гг. к исследованию социальных закономерностей коммуникаций в процессах управления был социолог Ф. Р. Филиппов. После смерти ученого начатые разработки продолжил его аспирант А. С. Орлов-Кретчмер. Созданные им в 1990-х гг. методологические основы преподавания коммуникационного менеджменте и прикладного применения теоретических наработок в российских условиях востребованы не были. Тогда Орлов-Кретчмер прочитал курс лекций по приглашению International Academy of Management, став в 1996 г. действительным членом IAM. Орловым-Кретчмером была предложена своя оригинальная понятийная система коммуникационного менеджмента. Однако в России до 1998 г. коммуникационный менеджмент не имел широкого распространения ни в научных кругах, ни в повседневной практике.

После кризиса и острой необходимости модернизации общества такая потребность возникла. Но попытки переноса на российскую почву передового международного опыта менеджмента наталкивалась на непреодолимую проблему: практика и теория управления в СССР и её модификация в новой России не могли служить надежной бесконфликтной средой для внедряемых новаций. В ВУЗах страны не готовили необходимых специалистов, а специалисты с зарубежным опытом с трудом адаптировались в российской действительности. В 2000 г. опубликован первый практикум по коммуникационному менеджменту и PR, в 2002 — учебное пособие по этой дисциплине. В 2005 г. вышел в свет первый российский учебник по коммуникационному менеджменту для высших учебных заведений. Автор труда А. С. Орлов-Кретчмер с 2003 года преподавал этот предмет в качестве профессора Высшей школы экономики. Книга сразу же получила высокую оценку специалистов, отметивших её российскую специфику.Сегодня коммуникационный менеджмент преподается, как правило, для студентов экономических специальностей направлений, в то время как дисциплина «связи с общественностью», являющаяся частью коммуникационного менеджмента является отдельной специальностью.

Примечания

Литература 
 Крылов А. Н. Коммуникационный менеджмент. Теория и практика взаимодействия бизнеса и общества. 2-е изд. — М.: Издательство «ИКАР», 2015. −352 С. ISBN 978-5-7974-0450-7
 Крылов А. Н. Коммуникационный менеджмент и PR. Лексикон. Практикум. М., 2000. — 98 с. ISBN 5-8309-0020-3
 Крылов А. Н. Менеджмент коммуникаций. Теория и практика. М.: Издательство Национального института бизнеса, 2002. — 202 с ISBN 5-8309-0049-1
 Орлов А. С. Введение в коммуникационный менеджмент. — М.: Гардарики, 2005. — 368 с. ISBN 5-8297-0258-4
 Пашенцев Е. Н. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация. Современные технологии глобального влияния и управления. — М.: Международный центр социально-политических исследований и консалтинга, 2014. — 480 с. 978-5-00077-126-6
 Федотова М. Г. Коммуникационный менеджмент: учеб. пособие — Омск: Изд-во ОмГТУ,2006. — 76 с
 Чумиков, А. Н. Коммуникационные кампании: учебное пособие для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2014.
 Шепель В., Футин В.,
 Любутов А., и др. Коммуникационный менеджмент. Учебное пособие. — М.: Гардарики, 2004. ISBN 5-8297-0200-3

Ссылки 
 Григорьева Н. Н., «Коммуникационный менеджмент»
 Федотова М. Г., «Коммуникационный менеджмент»
 Микулаш Седлак. Сущность и содержание теории менеджмента
 Стандарты и социальная ответственность бизнеса

Менеджмент